В Национальной баскетбольной ассоциации присуждается титул лидера регулярного чемпионата по передачам игроку, совершившему наибольшее количество передач в среднем за игру в течение данного сезона. Впервые данный титул начали присуждать в сезоне 1946/47, когда впервые составлялось статистика передач в Баскетбольной ассоциации Америки (предшественнице НБА). Чтобы претендовать на титул лидера чемпионата НБА по передачам, баскетболист должен сыграть по крайней мере 70 матчей из 82 или совершить не менее 400 передач. Эти критерии вступили в силу начиная с сезона 1974/75.

Защитнику команды «Юта Джаз» Джону Стоктону принадлежат рекорды по общему числу передач за сезон (1164) и по среднему количеству передач за игру (14,54), установленные им в сезонах 1990/91 и 1989/90 соответственно. Марку Джексону принадлежит рекорд по общему количеству передач за сезон и по среднему количеству передач за игру среди новичков — 868 и 10,6 соответственно, которые он сделал в сезоне 1987/88. Среди действующих игроков, Крис Пол имеет самый лучший показатель по общему количеству передач за сезон (925 в сезоне 2007/08), а Рэджон Рондо — по среднему количеству передач за игру (11,70 в сезоне 2011/12).

Чаще других почётный титул завоёвывал Стоктон — 9 раз. Боб Коузи выигрывал это звание 8 раз, а Оскар Робертсон — 7. Джейсон Кидд и Стив Нэш по 5 раз становились лидерами регулярного чемпионата по передачам, а Кевин Портер, Мэджик Джонсон и Крис Пол по 4 раза. Стоктону также принадлежит рекорд по количеству завоёванных титулов подряд (9). Всего три игрока выигрывали титул лидера чемпионата по передачам и в том же году становились чемпионами НБА: Боб Коузи в 1957 и с 1959 по 1960 год с «Бостон Селтикс», Джерри Уэст в 1972 году с «Лос-Анджелес Лейкерс», Мэджик Джонсон в 1987 году с теми же «Лейкерс». Действующим обладателем титула является защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук.

Легенда

Лидеры по передачам

Комментарии 

  Основная позиция игрока указана первой.
  В сезоне 1947/48 Хоуи Даллмар сделал больше всех результативных передач (120), однако стал вторым по среднему показателю за игру (2,5).
  В сезоне 1949/50 Дик Макгвайр сделал больше всех результативных передач (386), однако стал вторым по среднему показателю за игру (5,7).
  В сезоне 1967/68 Уилт Чемберлен сделал больше всех результативных передач (702), однако стал вторым по среднему показателю за игру (8,6).
  В сезоне 1971/72 Ленни Уилкенс сделал больше всех результативных передач (766), однако стал вторым по среднему показателю за игру (9,6).
  В сезоне 1983/84 Айзея Томас и Норм Никсон сделали больше всех результативных передач (по 914), однако поделили второе место по среднему показателю за игру (11,1).
  Джону Стоктону принадлежит рекорд по среднему количеству передач за игру в сезоне.
  Джону Стоктону принадлежит рекорд по числу результативных передач, сделанных в одном сезоне.
  Сезон 1998/99 был укорочен до 50 игр из-за локаута. Чтобы претендовать на титул лидера регулярного чемпионата по передачам в этом сезоне нужно было сыграть не менее 43 игр или сделать не менее 244 передач.
  В сезоне 1999/00 Джейсон Кидд сыграл всего в 67 матчах и стал пятым по общему количеству передач. Больше всех передач в сезоне сделал Гэри Пэйтон (732).
  В сезоне 2003/04 Стефон Марбери и Стив Нэш сделали больше всех результативных передач (719 и 687 соответственно), однако заняли второе и третье места по среднему показателю за игру (8,9 и 8,8).
  Сезоне 2011/12 был сокращён до 66 игр из-за локаута. Чтобы претендовать на титул лидера регулярного чемпионата по передачам в этом сезоне нужно было сыграть не менее 57 игр или сделать не менее 321 передачи.
  В сезоне 2011/12 Стив Нэш сделал больше всех результативных передач (664), однако занял второе место по среднему показателю за игру (10,7).
  В сезоне 2012/13 Грейвис Васкес и Крис Пол сделали больше всех результативных передач (704 и 678 соответственно), однако заняли третье и второе место по среднему показателю за игру (9,0 и 9,7).
  В сезоне 2013/14 Джон Уолл, Рики Рубио и Стефен Карри сделали больше всех результативных передач (721, 703 и 666 соответственно), однако заняли второе, пятое и шестое места по среднему показателю за игру (8,8, 8,6 и 8,5).

Примечания

Ссылки 
 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА